Няризь:

 Няризь (приток Колвы) — река в Российской Федерации, протекает в Пермском крае, Республике Коми. 
 Няризь (приток Пильвы) — река в России, протекает в Пермском крае, Кировской области, Республике Удмуртия.